Триатлон за мушкарце на Летњим олимпијски играма 2012. био је део програма Триатлон на Летњим олимпијским играма 2012. То је било четврти пут да се ово такмичење одражава на олимпијским играма, од када је уведено у програм 2000. у Сиднеју.

Такмичење је одржано у уторак 7. августа 2012. Сваки такмичар је прво пливао 1.500 метара, затим возио бицикл 40 км, а завршио је са трчањем на 10 км. Такмичари које је водећи стигао на стази за цео круг били су искључени из даљег такмичења. 

Учествовало је 55 такмичара из 32 земље.

Резултати

Спољашње везе 
 Резултати на olympic.org

Триатлон на Летњим олимпијским играма 2012.